Казна́в () — французьке прізвище.

Відомі носії 
 Анні Казнав (1944-), французька науковиця;
 Фернан Казнав (1924—2005), французький гравець у регбі ;
 Ектор Казнав (1914—1958), французький футболіст ;
 Луї де Казнав (1897—2008), французький стодесятирічний довгожитель.

Див. також 
 Казнев (значення)

Французькі прізвища